Quijones puede referirse a las siguientes plantas herbáceas de la familia de las apiáceas:

 Torilis japonica; o
 Turgenia latifolia.